Llista d'asteroides del 166001 al 167000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|166001-166100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|166101-166200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|166201-166300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|166301-166400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|166401-166500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|166501-166600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|166601-166700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|166701-166800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|166801-166900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|166901-167000 [ modifica]

|-
|}